— древняя школа иайдо, классическое боевое искусство Японии, основанное в 1590-х годах мастером по имени . Школа зачастую упоминается в сокращённом варианте как Эйсин-рю и ведёт свою историю с XVI и до начала XX века. 17-ый сокэ Мусо Дзикидэн Эйсин-рю, Оэ Масамити, обладал 16 мэнкё кайдэн, что привело к разбиению школы на несколько законных филиалов.

История 
Основателем ранней школы Эйсин-рю является Хаясидзаки Минамото-но Сигэнобу (1546—1621). Хаясидзаки родился в Осю, провинция Дэва (современная префектура Ямагата). Многие исторические подробности жизни Хаясидзаки крайне подозрительны. Предполагается, что он рос во времена постоянных войн в Японии и по этой причине приступил к изучению техник фехтования мечом с самого раннего возраста. Согласно легенде, причиной к серьёзному и скрупулёзному обучению послужило желание отомстить за смерть отца. Для этого Хаясидзаки удалился в храм, где в течение длительного времени молился и в конечном итоге получил божественное вдохновение, благодаря которому разработал новые техники фехтования мечом и метод атаки в одно движение. Легенда гласит, что в конце концов он отомстил убийце своего отца.

После Хаясидзаки продолжил свой путь, обучаясь с известными фехтовальщиками и заводя собственных учеников (например, Тамия Хэйбэй, основатель Тамия-рю). Свой собственный стиль он назвал . Вообще искусство Хаясидзаки имело много имён с момента своего создания. Например, оно именовалось как  или . Его стиль в значительной мере повлиял на становление основных стилей иай, практикуемых на сегодняшний день, таких как Мусо Дзикидэн Эйсин-рю и Мусо Синдэн-рю.

Седьмой глава школы Хаясидзаки, Хасэгава Тикараносукэ Хидэнобу (Эйсин), является одним из наиболее важных её предстателей. Он оказал значительное влияние на технический арсенал школы. В частности, он адаптировал методы, первоначально разработанные для тати, для использования современной катаны. Кроме того он добавил множество новых техник, некоторые из которых сформировали ката Татэхидза-но Бу. Всё это привело к тому, что стиль был переименован в Хасэгава Эйсин-рю. Кроме того, его также именовали как Хасэгава-рю или просто Эйсин-рю.

Некоторые считают Хасэгаву главным основателем стиля Эйсин-рю, что делает его первым поколением сокэ, а не седьмым, а школу Синмэё Мусо-рю — прародителем Мусо Дзикидэн Эйсин-рю.

Девятым главой школы стал Хаяси Рокудаю Моримаса. Он ввёл в программу обучения набор методов, практикуемых из положения сидя — сэйдза. Предположительно, данные методы были разработаны учителем кэндзюцу Хаяси, фехтовальщиком стиля Синкагэ-рю омори Рокуродзаэмоном, и, как говорят, под влиянием основ этикета школы Огасавара-рю. Именно Хаяси ответственный за представление школы в княжестве Тоса по просьбе правящей семьи Ямаути.

После того, как школа укоренилась в Тоса, она стала называться Тоса Эйсин-рю. Стилям Эйсин-рю и Омори-рю обучались члены семьи Ямаути с несколькими особенностями (например, преувеличенным движением ног, учитывая длинную хакама).

После смерти 11-го сокэ Огуро Мотодзаэмона, школа разделить на две ветви. Позже они стали известны как Танимура-ха и Симомура-ха (в соответствии с именами 15-го и 14-го глав школ, Танимура Камэнодзё Такакацу и Симомура Сигэити).

Одним из наиболее важных сокэ школы Мусо Дзикидэн Эйсин-рю является хранитель традиций в 17-м поколении, Оэ Масадзи. Он родился в Асахи Тоса в 1852 году. В молодости Оэ изучал такие стили, как Кокури-рю и , наряду с Симомура-ха Эйсин-рю (). В возрасте 15 лет он принял участие в битве при Тоба — Фусими, после чего обучался Танимура-ха Эйсин-рю под руководством мастера Гото Магобеи. Оэ Масамити также изучал Эйсин-рю Бодзюцу под руководством мастера Итагаки Тайсуке. Он унаследовал лидерство в Танимура-ха, став её 17-м сокэ. Оэ Масамити объединил направления Танимура-ха и Симомура-ха, обновив учебные и технические программы. К моменту глобальной реформы школы накопилось почти 160 техник и реорганизовал их в Сэйдза (Сёдэн), Татихидза (Тюдэн), Окуиай (Окудэн) и Кумитати вадза, практикуемых на сегодняшний день. Несмотря на то, что он сохранил оригинальные техники, названия некоторых из них были изменены с целью оказания помощи при их понимании. Оэ Масамити переименовал реорганизованную школу Мусо Дзикидэн Эйсин-рю в эпоху Тайсё (1912 — 1926).

В 1900 году Оэ стал преподавать кэндо и Эйсин-рю в префектуре Коти в Дай Ниппон Бутокукай и в различных местных школах. В 1924 году он стал вторым человеком, которому после Накаямы Хакудо было присвоено звание Ханси в Дай Ниппон Бутокукай. Оэ Масамити умер 18 апреля 1927 года.

Официально Оэ Масамити не оставил прямого наследника школы и около 20 его ближайших учеников продолжили распространение Мусо Дзикидэн Эйсин-рю за пределами княжества Тоса по всей Японии, основав несколько самостоятельных ветвей школы (ха). Усилиями Оэ Масамити иайдо стал официально признанным искусством в рамках традиционного кобудо в 1932 году уже после смерти 17 патриарха. Через 60 лет после смерти Оэ Масамити в его честь был воздвинут памятный камень на горе Годайсан.

Генеалогия 

Эйсин-рю применяет систему , что позволяет любому владеющему полной передачей выдавать лицензии любому своим ученикам. Таким образом, не исключено, что существовало большое число неуказанных в дэнсё обладателей мэнкё кайдэн, известных в Эйсин-рю как . Отчасти благодаря более открытому и всеобъемлющему подходу Оэ Масамити к преподаванию Эйсин-рю, было создано множество разнообразных и комплексных ответвлений, представляющий собой отдельные линии передач.

Линия Сэйто 
 Хаясидзаки Дзинсукэ Минамото-но Сигэнобу, основатель;
 Тамия Хэйбэй Сигэмаса;
 Нагано Мураку Нюдо Кинросай;
 Тодо Гунбэй Мицусигэ;
 Арикава Сэйдзаэмон Мунэцугу;
 Банно Данэмоннодзё Нобусада;
 Хасэгава Тикараносукэ Хидэнобу (Эйсин);
 Араи Сэётэцу Киёнобу;
 Хаяси рокудаю Моримаса;
 Хаяси Ясудаю Масутомо;
 Огуро Мотоэмон Киёкацу;
 Хаяси Масунодзё Масанори;
 Ёда Мандзо Норикацу;
 Хаяси Ядаю Масамото;
 Tanimura Камэнодзё Такакацу;
 Гото Магобэй Масасукэ (? — 1897);
 Оэ Масадзи (1852—1927), основатель Мусо Дзикидэн Эйсин-рю;
 Ученики Оэ Масадзи основали собственные ответвления, см. ниже;
 Хокияма Намио (1891—1935);
 Фукуи Харумаса (1884—1971);
 Коно Хякурэн (1899—1974);
 Фукуи Торао (1915—2000);
 Икэда Такаси (род. 1932);
 Фукуи Масатаро.

После смерти Коно Хякурэна, родословная Эйсин-рю снова стала предметом споров, так как некоторые представители стиля утверждают, что они являются самыми старшими его представителями. Кого считают истинным сокэ зависит от организации. Некоторые вовсе считают, что у стиля Мусо Дзикидэн Эйсин-рю более нету легитимного главы.

Существует целый ряд линий передачи с прямыми отсылками к Оэ Масадзи, однако они не посягают на лидерство и руководящие должности школы Мусо Дзикидэн Эйсин-рю.

Ученики Оэ Масадзи 
Оэ Масамити обучил большое число учеников, многие из которых продолжили его дело и распространяли традиции школы по всей Японии. Семнадцать из самых влиятельных студентов Оэ, некоторые из которых установили собственные ответвления, перечислены ниже. Этот список не является исчерпывающим. Некоторые из представленных ниже учеников являются обладателями мэнкё кайдэн, хотя точное число людей, получивших от Оэ лицензии, неизвестно. Большинство активных на сегодняшний день школ Мусо Дзикидэн Эйсин-рю ведёт своё происхождение от одного или более из представленных ниже людей.

 Масаока Кацутанэ (1896—1973) (Кадзуми, Иккан), 18-й глава, Масаока-ха;
 Нарисэ Сакахиро (19-й глава);
 Миура Такэюки Хидэфуса (20-й глава);
 Симабукуро Масаюки Хидэнобу (21-й глава);
 Карл Е. Лонг (22-й глава);
 Нисикава Байсуй;
 Кода Морио;
 Мацуда Эйма;
 Ямасаки Ясукити;
 Наканиси Иваки;
 Таока Дэн;
 Хокияма Намио (1891—1935), 18-й глава;
 Фукуи Харумаса (1894—1971), 19-й глава;
 Судзуки Ёсисигэ (Судзуэ Ёсисигэ);
 Мори Сигэки (1890—1988);
 Ямамото Такудзи (1886—1977);
 Такэмура Сидзуо;
 Ямамото Харасукэ (1892—1978);
 Сакамото Тосакай;
 Ямаути Тоётакэ (1905—1946), 18-й глава, Ямаути-ха;
 Коно Канэмицу (19-й глава);
 Оноэ Масамицу (20-й глава);
 Сэкигути Такааки (Комэй), 21-й глава;
 Уэда Хэйтаро.

Программа обучения 
Мусо Дзикидэн Эйсин-рю содержит 45 одиночных и 45 парных вадза.

Одиночные техники 
При выполнении одиночных вадза применяется длинный меч (катана).

Сэйдза но Бу (сёдэн) 
Слово сёдэн означает «начальная передача». Этот набор техник происходит от школы Омори-рю, и, зачастую, так и называется. Это самый стартовый набор техник, который изучают в Мусо Дзикидэн Эйсин-рю. Все упражнения выполняются из позиции сэйдза (сидя).

 включает в себя следующие техники:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Татэхидза но Бу (тюдэн) 
Слово тюдэн означает «средняя передача». Этот набор техник был создан Хасэгавой Эйсином, основателем школы Хасэгава Эйсин-рю, и до сих пор его зачастую именуют как Эйсин-рю. Татэхидза но бу является вторым набором техник, преподаваемых в школе Мусо Дзикидэн Эйсин-рю. Все упражнения выполняются из татэхидза (полусидячее положение), за исключением макко.

 включает в себя следующие техники:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Окуиай Ивадза но Бу (окудэн) 
Слово окудэн означает «внутренняя» или «секретная передача». В этом разделе изучаются расширенный набор техник на более продвинутом уровне. Упражнения выполняются из татэхидза.

 включает в себя следующие техники:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Окуиай Тативадза но Бу (окудэн) 
Окуиай Тативадза выполняются из положения стоя, за исключением трёх Итамаго вадза, которые начинаются с сэйдза.

 включает в себя следующие техники:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Бангай но Бу (окудэн) 
 означает «расширенный» и подразумевает расширенный набор тативадза. Они не являются корю, но были созданы мастером Оэ Масамити вместе с упражнением Кататэ Хаянуки.

 включает в себя следующие техники, выполняемые из положения стоя:

 ;
 ;
 .

Комэй-Дзюку (Ямаути-ха) практикует следующий набор из пяти Бангай ката в дополнении к вышеупомянутым трём:

 Маэ;
 Аранами;
 Кэсагурума;
 Такигурума;
 Тацумаки.

Парные техники 
Парные ката Мусо Дзикидэн Эйсин-рю называются . Некоторые из них практикуются как с одати, так и с кодати.

Тати Ути но Курай 
Данное ката разработата Оэ Масадзи и включает следующие техники:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Цумэ Ай но Курай 
 является второй кумитати ката школы Эйсин-рю. Оба практиканта используют длинный меч. В набор входят следующие техники, выполняемые из татэхидза и положения стоя:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Следующие наборы техник (Дайсё Дзумэ, Дайсё Тати Дзумэ и Дайкэндори) являются очень редкими, однако они всё ещё практикуются некоторыми додзё.

Дайсё Дзумэ 
 является третьим набором кумитати. Сидати использует одати, утидати — кодати. В данный раздел входят следующие техники, выполняемые из татэхидза и сэйдза:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Дайсё Тати Дзумэ 
 является четвёртым набором кумитати. Сидати использует одати, утидати — кодати.  В данный раздел входят следующие техники, выполняемые из положения стоя:

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Дайкэндори 
 является пятым набором кумитати.

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Техники Коно Хякурэна 
Коно Хякурэн, 20-ый сокэ Мусо Дзикидэн Эйсин-рю, добавил к техническому арсеналу школы два комплекта дополнительных вадза, именуемых как . 
Батто Хо основаны на техниках из всей программы обучения школы, однако их выполнение всегда начинается из положении стоя. Дай Ниппон Батто Хо не считается корю, так как техники были добавлены в XX веке.

Филиалы Эйсин-рю, которые не связаны с Коно Хякурэном, как правило, не практикуют данные техники. Таким образом, вадза Дай Ниппон Батто Хо включены только в некоторые линии передачи.

Дай Ниппон Батто Хо, кихон 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Дай Ниппон Батто Хо, оку 
 ;
 ;
 ;
 .

Примечания

Ссылки 
 Тидокан Додзё 
 Немецкая ассоциация Мусо Дзикидэн Энсин-рю 
 Дзикисин Кай Сан-Диего 

Боевые искусства Японии